Atago puede referirse a:
 Clase Atago.- Clase de destructores de la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón (JMSDF por sus siglas en inglés).
 Atago (DDG-177)
 Templo Atago (Miyagi) 
 Templo Atago (Tokio)
 Estación Atago (Chiba).- Una estación de tren.
 Estación Atago (Miyagi).- Una estación de tren.
 Atago, crucero de batalla de la Armada Imperial Japonesa cancelado en 1922. 
 Atago, crucero pesado de la Armada Imperial Japonesa hundido en 1944.